Himberg ist der Name folgender Ortschaften:
 Himberg, Marktgemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Himberg (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Katastralgemeinde von Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Himberg (Gemeinde Grimmenstein), Ortsteil von Grimmenstein, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Himberg (Gemeinde St. Leonhard), Ortsteil von St. Leonhard am Hornerwald, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Himberg (Gemeinde Weinzierl), Katastralgemeinde von Weinzierl am Walde, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Himberg (Gemeinde Brodingberg), Ortschaft der Gemeinde Brodingberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Himberg (Gemeinde Deutschfeistritz), Ortschaft der Katastralgemeinde Prenning von Deutschfeistritz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Himberg (Gemeinde Sankt Anna), Ortsteil von Sankt Anna am Aigen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Himberg (Gemeinde Straden), Ortsteil von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Himberg (Bad Honnef), Ortsteil des Stadtbezirks Aegidienberg der Stadt Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Himberg (Sandefjord), Ortsteil und Exklave von Sandefjord im norwegischen Vestfold

Himberg bezeichnet folgende Berge:
 Himberg (Schwäbische Alb) (853,8 m), im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
 Himberg (Puchberg am Schneeberg) (ca. 948 m), in Niederösterreich
 Himberg (Saalhauser Berge) (688,5 m), im Sauerland, Nordrhein-Westfalen
 Himberg (Engelgau) (549,6 m), bei Engelgau in der Eifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Himberg (Westerwald) (335,2 m), im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen